Prolog je lahko:

 prolog (književnost) – uvod, uvodni govor ali beseda
 Prolog (programski jezik) - deklarativen logični programski jezik
 Prolog, Livno - naselje v Bosni in Hercegovini
 Prolog, Ljubuški - naselje v Bosni in Hercegovini